Terzo Polo (2010) – Nuovo Polo per l'Italia, coalizione elettorale costituita da UDC, FLI, API e altri partiti minori attiva dal 2010 al 2012;
Azione - Italia Viva - Calenda – lista elettorale costituitasi in vista delle elezioni politiche in Italia del 2022, formata da Azione, Italia Viva e altre formazioni minori.